Hatchet peut désigner :
 Hatchet, une série de films d'horreur gore américains réalisés par Adam Green ;
 Hatchet, le premier film de la série, sorti en 2006 ;
 Hatchet 2, le deuxième film de la série, sorti en 2010 ;
 Hatchet 3, le troisième film de la série, sorti en 2013 ;
 Victor Crowley, le quatrième film de la série, sorti en 2017.

Voir aussi 
 Hatchet Hill, une montagne située au sein de la vallée du Connecticut aux États-Unis